Кам () град је и седиште истоимене општине у кантону Цуг у Швајцарској.

Демографија 
Број становника Кама током година износио је:

Референце

Спољашње везе 

 Званични веб-сајт
 Фотографије града
 

Градови у Швајцарској